Steve Johnson – cestista statunitense
 Steve Johnson – effettista statunitense 
 Steve Johnson –  giocatore di baseball statunitense
 Steve Johnson – tennista statunitense

Pagine correlate 
 Steven Johnson